Gminy w USA:
 Fair (ang. Fair Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Platte
 Fair (ang. Fair Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hutchinson
Wyspy:
 Wyspa Fair (ang. Fair Isle) – wyspa położona w połowie drogi między północną Szkocją a Wyspami Owczymi.